Miejscowości w Polsce:
 Nowe Iganie
 Stare Iganie
Inne:
 Bitwa pod Iganiami

Zobacz też